Cozimento
 Cor
Ou ainda:
Crus - povo
Cru (álbum) - de Seu Jorge
Cru (vinho)

Desambiguação